Mr. Natural kan avse:

 Mr. Natural (tecknad serie) – en tecknad serie skapad av Robert Crumb
 Mr. Natural (musikalbum) – ett musikalbum av The Bee Gees